Nikola Mektić și Mate Pavić au fost campionii en-titre, dar au pierdut în runda doi în fața perechii Rohan Bopanna și Denis Șapovalov.

Hubert Hurkacz și John Isner au îmvins în finală perechea formată din Wesley Koolhof și Neal Skupski cu scorul de 7–6(7–5), 6–4 câștigând titlul la dublu masculin la Miami Open 2022. Isner a realizat „Sunshine Double” câștigând în același an și Indian Wells și Miami Open.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main draw

2022
ATP Tour 2022